Владимир Михайлович Бабенко () — советский футболист.

Биография 
Родился в рабочем посёлке Косая Гора Тульской области 20 октября 1950 года. Воспитанник тульского футбола, занимался в школе местного клуба «Металлург».

В 1971 году стал игроком ЦСКА. С 1971 по 1976 год провёл 76 матчей в высшей лиге. В 1975 году защищал цвета другой армейской команды — ростовского СКА. С 1976 по 1985 выступал за смоленскую «Искру», был капитаном команды.

После завершения карьеры футболиста работал командиром по физподготовке в военной части, базировавшейся недалеко от города Лида в Белорусской ССР. 19 декабря 1988 года скончался в больнице от полученных травм в автокатастрофе, случившейся за несколько дней до этого. Похоронен на Косой Горе в Тульской области.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Искра» Смоленск